Mubadala World Tennis Championship 2013 — выставочный мужской турнир, который ежегодно проводится накануне сезона в Абу-Даби, ОАЭ. В турнире принимают участие 6 теннисистов.

Турнир-2013 проходил с 27 по 29 декабря 2012 года.

Действующий победитель турнира — серб Новак Джокович — защищал свой титул.

Формат 
Трёхдневный выставочный турнир для шести участников, где двое теннисистов начинают участие в соревновании с полуфиналов. Победитель забирает весь призовой фонд.

Участники турнира 
Двое сеянных начинает турнир с полуфиналов.

  'Новак Джокович (Титул)
  Рафаэль Надаль (Отказ)  Энди Маррей (Четвертьфинал)  Давид Феррер (Третье место)''

<ol start="5">
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Янко Типсаревич (Полуфинал)
  Николас Альмагро (Alt, финал)

Ход турнира

Матч за 3-е место

См. также 
 Mubadala World Tennis Championship
 AAMI Classic 2013
 Битва континентов 2012
 Открытый чемпионат Ле-Туке по теннису 2012

Ссылки 
 Сайт турнира 

ОАЭ
Теннис
Декабрь 2012 года
2012